Henri Baudin peut désigner :
 Henri Baudin (1926-2013), un maître de littérature française à l'Université de Grenoble III ;
 Henri Baudin (1882-1953), un acteur français.

Voir aussi 
 Henry Baudin (1876-1929), architecte suisse